Carella – comune italiano
 Carella – cognome italiano
 Enzo Carella – cantautore italiano
 Mauro Carella – insegnante italiano
 Renzo Carella – politico italiano